Bundestagswahlkreis 138 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Hagen – Ennepe-Ruhr-Kreis I (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Paderborn (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Frankfurt am Main I – Main-Taunus (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Wiesbaden (1949 bis 1976)